Алберт II може да се отнася за:
 Алберт II (1397 – 1439), крал на Германия
 Албер II (р. 1934), крал на Белгия
 Албер II (р. 1958), принц на Монако